259-й отдельный инженерный батальон — воинское подразделение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны.

История 

Переформирован из 259-го отдельного инженерно-строительного батальона 14.02.1942 года.

В составе действующей армии с 14.02.1942 по 09.02.1943 года.

С момента формирования являлся инженерным батальоном 14-й армии, находился на оборонительных рубежах в Заполярье, а с конца 1942 года - в Карелии на кестеньгском и ухтинском направлениях.

09.02.1943 года переформирован в  169-й отдельный батальон инженерных заграждений (3-го формирования)

Подчинение

Командиры

Другие инженерно-сапёрные формирования с тем же номером 

 259-й отдельный сапёрный батальон Северо-Западного фронта
 259-й отдельный сапёрный батальон 117-й стрелковой дивизии (1-го формирования)
 259-й отдельный сапёрный батальон 117-й стрелковой дивизии (2-го формирования)
 259-й отдельный инженерно-строительный батальон
 259-й отдельный инженерно-сапёрный батальон

Ссылки 
 Перечень № 27 инженерных частей (отдельных батальонов, рот, отрядов), со сроками вхождения их в состав действующей армии в годы Великой Отечественной войны 1941—1945

Инженерно-сапёрные батальоны СССР во время Великой Отечественной войны